Robert Elliott Allinson es un filósofo internacional de origen estadounidense. Allinson es Profesor de Filosofía en la Soka University of America y anteriormente fue Profesor Titular de Filosofía en la Chinese University of Hong Kong. Es autor/editor de nueve libros y más de doscientos artículos académicos.  Sus obras se centran principalmente en cuatro áreas de la filosofía: Filosofía Teórica Original; Filosofía Comparada, Oriental y Occidental; Ética de la Gestión, Ética Ambiental y Ética de la Salud Pública; Holocausto y Filosofía Comparada Sino-Judaica.

Filosofía Teórica 
Robert Allinson es un filósofo original de la filosofía teórica. Ha sintetizado la metafísica occidental tradicional, la dialéctica platónica, la epistemología kantiana y la fenomenología husserliana en el libro A Metaphysics for the Future .   Su filosofía sistemática aprovecha tanto la filosofía crítica como la introspección fenomenológica y propone una mezcla epistemológica/metafísica como fundamento de la filosofía. Lewis Hahn, editor de Library of Living Philosophers, ha comentado: “Con una nueva fenomenología, un método distintivo y modos únicos de validación para la filosofía, y un extraordinario dominio de la filosofía tanto oriental como occidental, el profesor Allinson desarrolla su propia audaz, imaginativa, y desafiante sistema de filosofía.” 

Robert Neville, Profesor de Filosofía en la Universidad de Boston, también escribe en una reseña en Iyyun: Jerusalem Philosophical Quarterly, de A Metaphysics of the Future, “Al contrario de casi todas las corrientes filosóficas occidentales contemporáneas, Robert Allinson… ha escrito una brillante defensa de un riguroso enfoque fenomenológico de la metafísica... El círculo de referencia para el argumento de Allinson es la filosofía occidental clásica de los períodos antiguo y moderno. Las notas a pie de página son una fuente maravillosa de comentarios continuos sobre los problemas contemporáneos de leer la historia de la filosofía occidental, así como los debates en curso con nuestros contemporáneos... Nadie ha defendido esta certeza fenomenológica en la metafísica tan bien como Allinson”. 

Robert Allinson introduce una definición de espacio-tiempo que proporciona una explicación filosófica y conceptual de la naturaleza del espacio y el tiempo que es independiente y apoya los descubrimientos de Einstein en física en Space, Time and the Ethical Foundations.   Su publicación de 2022 Awakening Philosophy: The Loss of Truth con Palgrave Macmillan ha sido comentada por Slavoj Zîzêk : “Allinson hace algo que todos sabíamos en secreto que tenía que hacerse, pero nadie se atrevió a hacerlo de manera tan directa: argumenta convincentemente a favor de el retorno a una filosofía que aborda descaradamente grandes cuestiones. Los lectores de Awakening Philosophy: The Loss of Truth sentirán un gran suspiro de alivio: estamos de vuelta en casa. Si hay justicia en nuestra vida intelectual, el libro se convertirá en el pan de cada día para los seres pensantes”.  El libro también recibió comentarios de Brian Klug de la Universidad de Oxford y Michael Slote de la Royal Irish Academy. 

Robert Allinson se ha especializado en Filosofía Comparada, Oriente, Occidente y Sur. Su libro Understading the Chinese Mind: The Philosophical Roots examinó la filosofía china a través de las categorías de la filosofía occidental e introdujo la idea de que las filosofías occidental y china forman un todo complementario en lugar de ser dos puntos de vista en competencia.  Ahora está en su undécima impresión con Oxford University Press.

Su publicación Chuang-Tzu for Spiritual Transformation: An Analysis of the Inner Chapters fue una exploración sistemática del Zhuangzi como método lingüístico y filosófico para lograr una transformación neuronal y proporcionó explicaciones históricas y lógicas para las paradojas presentadas por el Zhuangzi.  Ha sido traducido al chino y al coreano y recibió una revisión del traductor Burton Watson.    Está en su octava impresión con la prensa de la State University of New York.

Robert Allinson ha publicado Harmony and Strife: Contemporary Perspectives, East and West con Shu-hsien Liu en 1989 a través de Chinese University Press y Columbia University Press.  Su monografía publicada en 2020 con Bloomsbury Publishing, The Philosophical Influences of Mao Zedong: Notations, Reflections and Insights, ha suscitado comentarios de Slavoj Zîzêk, Anne Cheng del Collège de France y Michael Puett de Harvard, así como reseñas de académicos chinos. como Keqian Xu y Qiong Wang.      

Slavoj Žižek ha comentado: “Mao Ze Dong es celebrado (o maldecido) como líder revolucionario, pero la base filosófica de su actividad se ignora en gran medida. En su magnífico estudio, Allinson llena esta carencia. El pensamiento de Mao no se ubica únicamente en su contexto histórico; se exploran y documentan sus complejas referencias al pensamiento tradicional chino, a Marx y la filosofía occidental, pero también a las ciencias modernas (física cuántica). Surge así un nuevo Mao, un Mao cuyos actos radicales se asientan en una espesa textura de reflexiones filosóficas. El Mao de Allinson es indispensable para todos los que quieran comprender no solo a Mao, sino también la concatenación de filosofía y política que caracterizó al siglo XX”. 

Robert Allinson ha sido invitado por el filósofo chino Tang Yijie para ser profesor visitante en la Universidad de Pekín y en la Academia Internacional de Cultura China. Ha sido profesor visitante o académico en la Universidad de Fudan, la Universidad de Ōtani, el Centro Este-Oeste en Hawái. Sir Joseph Needham lo invitó a ser miembro visitante en la Universidad de Cambridge. Ha sido invitado a editar la sección de Lógica del Volumen VII de Ciencia y Civilización en China . Ha sido invitado a dar conferencias en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Nanjing, la Universidad Normal de Gweilin, una conferencia invitada en la Edgar Snow House de la Universidad de Pekín, y para dirigir un seminario de dos semanas sobre Zhuangzi y el Sexto Patriarca del Seminario de Verano de Estudios Zen en el Centro Zen Bodhi Mandala en Nuevo México. 

Ha contribuido o ha sido incluido en la Enciclopedia Británica (edición impresa), la Enciclopedia de Filosofía de Stanford (cita más reciente el 23 de febrero de 2021 en la sección Epistemología en la Filosofía China), Enciclopedia de Ética, Enciclopedia de Crimen y Castigo, Enciclopedia de Filosofía de Internet, Enciclopedia de Filosofía China, Enciclopedia de Traducción Literaria al Inglés, Enciclopedia de Filosofía Asiática y Comparada, Enciclopedia de Filosofía Asiática, Enciclopedia de Filosofía y Religión Oriental, y la Enciclopedia Kodansha de Japón.

Gestión y Ética ambiental 
Robert Allinson ha publicado dos libros relacionados con la ética de la gestión y la ética empresarial, incluidos Global Disasters: Inquiries into Management Ethics con Prentice-Hall y Saving Human Lives: Lessons in Management Ethics con Springer. 

El libro Saving Human Lives demostró que los cimientos para una buena gestión y relaciones éticas se tejieron de la misma tela y que la gestión de riesgos es subsidiaria del concepto más fundamental de evaluación de riesgos. Propuso que los desastres corporativos son la función y el resultado de una gestión poco ética. También realizó una extensa investigación sobre el desastre del transbordador espacial Challenger y ha impartido seminarios sobre el Desastre del Challenger para el Programa de MBA en la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia y para el Departamento de Administración de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.    

Sus libros han sido aplaudidos por Paul Vatter de Harvard, S. Prakash Sethi y Patricia Werhane. Patricia Werhane ha comentado: “Su amplia investigación de casos judiciales y documentos gubernamentales desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y de lugares tan diversos como EE. de su tesis. Salvar vidas humanas tendrá un impacto más allá de la medición en el campo de la ética de la gestión”. 

Ha sido invitado a impartir Distinguished Lectures y Annual Lectures para programas MBA en Copenhagen Business School, Helsinki School of Economics and Business Administration, IESE de la Universidad de Navarra, Shidler School of Business de la Universidad de Hawaii, Science Prestige Lecture en la Universidad de Canterbury, donde fue Erskine Fellow del Programa de MBA del Departamento de Administración, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái.

Allinson ha ofrecido seminarios para el programa de MBA en la Escuela Darden de Administración de Empresas de la Universidad de Virginia y el Departamento de Administración de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Fue elegido para representar a Asia en el Simposio sobre la Responsabilidad de los Negocios Mundiales de siete continentes patrocinado por las Naciones Unidas y el Instituto de Paz de Oslo celebrado en Sao Paulo, Brasil. Su contribución se publicó más tarde en el volumen Responsibility for World Business publicado por la Universidad de las Naciones Unidas. Participó en la 15ª European Business Ethics Network Conference y en la European Ethics Summit y presentó su ponencia en el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Es miembro fundador de la Academia Asiática de Administración. Ha sido miembro del consejo editorial de Business Ethics Quarterly, The International Journal of Management and Decision Making, The International Journal of Technology Management y se ha desempeñado como árbitro de Journal of Business Ethics. 

En el área de Ética Aplicada y Bioética, Allinson se enfoca en las raíces filosóficas, económicas, culturales, políticas y psicológicas de las diferentes prácticas nacionales en ética de la salud pública y racismo de color.   Ha sido partidario de la filosofía africana.

Filosofía Comparada Judío-China 
Robert Allinson es conocido por su comparación de la formulación oracional proscriptiva de la Regla de Oro en los escritos confucianos judíos y chinos.    Inició su carrera en estudios sobre el Holocausto en Asia, en Hong Kong y China a principios de la década de 1980. En su trabajo sobre el Holocausto, desarrolla la idea de que el antijudaísmo y los actos de odio se basan en los celos que se derivan del miedo. También critica el retrato arendtiano de Adolf Eichmann como banal. 

Ha sido Senior Lady Davis Fellow de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador del Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto en Yad Vashem, Jerusalén. Ha sido invitado a presentar una ponencia en la Conferencia de Cambridge sobre Antisemitismo celebrada en la Universidad de Cambridge en 2022.

Varia 
Robert Allinson también tiene interés en la filosofía griega clásica. Fue invitado a ofrecer una conferencia magistral sobre una síntesis de Platón y Aristóteles para la 27ª Conferencia de la Asociación Internacional de Filosofía Griega en Atenas en 2015 y ha publicado sobre este mismo tema.   Además, el profesor Allinson está interesado en encontrar la filosofía en la literatura popular, particularmente en la novela policíaca.

Biografía Intelectual 
Robert Allinson estudió con Charles Hartshorne, proclamado por la Enciclopedia Británica como el principal metafísico del siglo XX, quien se convirtió en codirector de su tesis doctoral junto con el distinguido novelista indio Raja Rao, ganador del Premio Sahitya Akademi, el más importante premio literario de la India y el Premio Internacional de Literatura Neustadt. Su tesis doctoral en la Universidad de Texas en Austin fue un conjunto de diálogos originales entre Oriente y Occidente. Obtuvo la Distinción Máxima en Metafísica y Epistemología, calificada por John Findlay y Charles Hartshorne. Se le otorgó una beca Oldright, una de las dos únicas otorgadas. Estudió con el erudito de Kant, John Silber, el erudito de Platón, Alexander Mourelatos, los eruditos hegelianos, John Findlay y Errol Harris, y el traductor al inglés de Ser y Tiempo de Heidegger, Edward Robinson. Fue profesor asistente de Marjorie Grene, quien estudió con Heidegger y Karl Jaspers. Dado que Charles Hartshorne había sido alumno de Lord Alfred North Whitehead y Edmund Husserl, la herencia educativa del profesor Allinson se remonta a Husserl, un filósofo cuyos escritos influyeron en el pensamiento del profesor Allinson sobre la metafísica. Estudió Spinoza, Leibniz, Whitehead y Métodos en Metafísica con Hartshorne. Además, estudió con Mihoko Nakamura, el secretario privado de Daisetz Suzuki en Japón, el reverendo Yen Why, el alumno del último maestro budista Ch'an sobreviviente de China, Empty Clouds en Hong Kong y Sri Padmanabha Menon, hijo de Krishna Menon., en Anandavadi, India. Fue invitado a participar en el Simposio Zen en Kioto con Nishitani Keiji. Ha publicado sobre budismo zen en The Eastern Buddhist fundado por DT Suzuki y sobre economía budista.  

La carrera académica de Robert Allinson ha incluido ser el presidente del Departamento de Filosofía y ocupar una cátedra completa en la Universidad Estatal de Virginia Occidental, una de las cinco mejores de HBUC. Se desempeñó durante veintisiete años en el Panel de Graduados del Departamento de Filosofía de la Universidad China de Hong Kong, alcanzando el rango de Profesor Titular. Ha sido miembro de la Junta de Síndicos de Shaw College de la Universidad China de Hong Kong y Fellow de Shaw College. Se ha desempeñado como Examinador Externo tanto en las principales Universidades de Investigación como para promociones de Profesor Titular a Profesor Distinguido en las principales Universidades de Investigación. Ahora es Profesor de Filosofía en Soka University of America y Facultad Afiliada a la Universidad de Haifa. Ofrece regularmente seminarios sobre Metafísica, Holocausto, cursos de Filosofía Oriente-Occidente, y cursos de Responsabilidad Social Empresarial y Buen Gobierno y Ambiental y Bioética. Presentó un artículo sobre ética médica para la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en 2022. 

Robert Allinson ha sido durante mucho tiempo un partidario de la idea de que la Filosofía es universal. Recientemente se desempeñó como editor invitado de una trilogía de casi 900 páginas sobre si necesitamos una nueva Ilustración para el siglo XXI.    Es árbitro regular de Diametros, Philosophy East and West, Asian Philosophy, Dao: A Journal of Comparative Philosophy, Journal of Chinese Philosophy, así como de un número selecto de revistas internacionales.

También es un poeta publicado y ha publicado su poesía en revistas de poesía en páginas contiguas con Boris Pasternak (premio Nobel de literatura) y Odysseus Elytis (premio Nobel de literatura). Es ganador de un Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses juzgado por Octavio Paz (Premio Nobel de literatura).

Becas y Honores 
Robert Allinson ha sido invitado como:

 Investigador visitante, Universidad Soka de Japón
 Miembro asociado sénior, St. Antony's College, Universidad de Oxford
 Miembro asociado, Balliol College, Universidad de Oxford
 Profesor visitante, Universidad de Pekín ( Universidad de Beijing )
 Profesor visitante, Universidad de Fudan
 Investigador visitante, Universidad de Oxford, tres veces
 Investigador visitante, Universidad de Yale, Escuela de Graduados en Artes y Ciencias, Departamento de Filosofía
 Nordic Fellow, Instituto Nórdico de Estudios Asiáticos, Universidad de Copenhague en Dinamarca
 Investigador, Instituto Niels Bohr, Copenhague
 Erskine Fellow, Universidad de Canterbury
 Profesor invitado, Universidad de Waseda, Departamento de Administración
 Nominador, Premio Kyoto de Humanidades, en Ética y Pensamiento
 Nominador, Premio Tang 

Actualmente se desempeña en/como:

 Presidente, Sociedad Internacional para el Diálogo Universal 
 Consejo Editorial Ejecutivo, Diálogo y Universalismo, Academia Polaca de Ciencias 
 Consejo Asesor, Revista de Filosofía China 
 Consejo editorial, Investigación filosófica 
 Consejo editorial, Filosofía asiática 
 Consejo editorial, Revista de estudios daoístas 
 Consejo asesor editorial, Serie sobre taoísmo editada por David Chai para Bloomsbury Academic Books 
 Junta Asesora Distinguida, Sociedad Internacional de Estudios Comparados de Filosofía China y Occidental (ISCWP) 
 Árbitro, Filosofía Este y Oeste 
 Árbitro, Dao: una revista de filosofía comparada

Referencias 

Profesores de la Universidad de Oxford
Profesores de la Universidad Yale
Personas vivas
Filosofía
Filosofía china
Filología clásica
Filosofía antigua